Belvárosi plébániatemplom, Budapest
 Belvárosi plébániatemplom, Esztergom
 Belvárosi plébániatemplom, Pécs